

Patronyme 

 Samuel Alken (1756-1815), graveur anglais ;
 Henry Thomas Alken (1785-1851), graveur et peintre anglais ;
 Samuel Henry Alken (1810-1894), peintre anglais.

Toponyme 

 Alken, commune belge du Limbourg ;
 Alken, ville allemande de Rhénanie-Palatinat.